Okręty US Navy o nazwie USS "Preble", pochodzącej od komodora Edwarda Preble (1761-1807):
 Pierwszy "Preble" zakupiony w 1813 był slupem wojennym który walczył w bitwie na jeziorze Champlain w czasie wojny o amerykańską niepodległość.
 Drugi "Preble" zwodowany w 1839 był slupem który walczył w wojnie amerykańsko-meksykańskiej i w wojnie secesyjnej. Odwiedził także Japonię pod dowództwem Jamesa Glynna. Przypadkowo zniszczony przez ogień w 1863.
 Trzeci "Preble" (DD-12) zwodowany w 1901 był niszczycielem typu Bainbridge, który służył w czasie I wojny światowej.
 Czwarty "Preble" (DD-345) zwodowany w 1920 był niszczycielem typu Clemson który służył na Pacyfiku w czasie II wojny światowej.
 Piąty "Preble" (DLG-15/DDG-46) zwodowany w 1959, przebudowany i ponownie włączony do służby w latach 1969-70. Przemianowany na USS "Preble" (DDG-46) w 1975 i został wycofany ze służby w 1991. Był niszczycielem typu Farragut (1958), który brał udział w walkach w Wietnamie w latach 1965-1973.
 Szósty "Preble" (DDG-88) zwodowany w 2001 jest niszczycielem rakietowym typu Arleigh Burke.

Preble